Rákoš ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 Rákoš (Revúca), Ortschaft im Okres Revúca, im Banskobystrický kraj
 Rákoš (Košice-okolie), Ortschaft im Okres Košice-okolie, im Košický kraj

Siehe auch:
 Rakos